Лома Ермоса има више значења:

 Лома Ермоса (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Ермоса (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Ермоса (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику